Galway (stad), een stad in Ierland
County Galway, een graafschap van Ierland
Galway (New York), een plaats in de Verenigde Staten

Personen met de achternaam Galway
James Galway, een Ierse fluitist

Zie ook
 Galway Girl

County Galway